Ti eller ti har flera betydelser:

 Ti – förkortning för det binära prefixet tebi
 Ti – beteckning för språket tigrinja enligt ISO 639-1
 Ti – kemisk beteckning för titan (grundämne)
 TI – halvledartillverkaren Texas Instruments
 TI – läroanstalten Tekniska institutet, Stockholm
 TI – organisationen Transparency International
T.I. – en amerikansk rappare, låtskrivare, musikproducent, skådespelare och VD
Ti? – en låt på albanska framförd av den albanska sångerskan Rezarta Smaja
 Ti –  en av asagudarna, se Tyr